Сахарный — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Сахарный, Леонид Волькович — советско-российский лингвист, один из инициаторов психолингвистических исследований в СССР.

Населённые пункты 
 Сахарный — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Сахарный — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии.

См. также 
 Сахарный диабет
 Сахарный переулок (Санкт-Петербург)
 Сахарный песок
 Сахарный тростник
 Сахарная (значения)
 Сахарное